U žitarice ubrajamo:

 ječam
 heljda
 kukuruz
 zob (ovas)
 proso
 pšenica, tvrda i meka
 raž
 riža
 rumenika
 sirak
 suražica
 tef
 divlja riža

Vidi još 
Nazivi za žitarice na raznim jezicima

Žitarice
Žitarice

fr:Catalogue officiel des espèces et variétés
cs:Obilniny#Seznam_obilovin
sk:Obilie